Pentarthrodes är ett släkte av skalbaggar. Pentarthrodes ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Pentarthrodes